Большое Подберезье — село в Кайбицком районе Татарстана, центр Большеподберезинского сельского поселения. Располагается на реке Бирля (левом притоке Свияги), в 18 км юго-западнее районного центра — Больших Кайбиц.

История 
Основано во второй половине XVI века.

В 1944-1956 годах являлось центром Подберезинского района Татарской АССР.

Население 
 1989—860
 1997—878
 2010—730

 Национальный состав
На 2002 год: русские — 93 %, татары — 4 % и чуваши — 3 %.

На 2010 год: русские — 92%, татары — 4% и чуваши - 3%, также проживают таджики и азербайджанцы.

Инфраструктура 
 Средняя школа (основана в 1836 году)

Люди, связанные с селом 
В селе родились:
 Андрей Евдокимович Кошкин — Герой Советского Союза.
 Дамир Сиразиев – режиссер, активист татарского национального движения, политик.
 Чекмарев, Пётр Александрович – учёный-почвовед.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кайбицкого района